Liste der Baudenkmale in Bergen oder Liste der Baudenkmäler in Bergen steht für:

 Liste der Baudenkmale in Bergen auf Rügen, Stadt Bergen auf Rügen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Bergen an der Dumme, Stadt Bergen an der Dumme, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Liste der Baudenkmale in Bergen (Landkreis Celle), Stadt Bergen, Landkreis Celle, Niedersachsen

 Liste der Baudenkmäler in Bergen (Chiemgau), Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Liste der Baudenkmäler in Bergen (Mittelfranken), Bergen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Liste der Baudenkmale in Berge